Южно-Ура́льская желе́зная доро́га (ЮУЖД) — один из 16 территориальных филиалов ОАО «Российские железные дороги», эксплуатирующий железнодорожную инфраструктуру на территориях Курганской, Оренбургской, Челябинской областей, частично на территории Омской, Самарской, Саратовской, Свердловской областей, Республики Башкортостан, а также за пределами Российской Федерации в Казахстане на территории Северо-Казахстанской области (транзитный участок на линии Курган — Петропавловск — Омск. Управление дороги находится в Челябинске.

История 

Дорога образована в январе 1934 года при разделении Пермской железной дороги и слиянии с рядом линий, проходящих по районам Южного Урала. При образовании состояла из 8 отделений дороги: Златоустовское, Челябинское, Курганское, Троицкое, Карталинское, Нязепетровское, Уфалейское, Синарское. Первым её руководителем стал Иван Князев.

В состав дороги ныне входят старейшие железнодорожные линии, построенные в 1860—1880-х годах. В 1877 году начата эксплуатация линии Оренбург — Самара, в 1892 году закончено строительство Самаро-Златоустовской железной дороги до Челябинска, в 1891 году начато сооружение южного хода, ставшего впоследствии частью Транссибирской магистрали. В 1882 году от Челябинска начато строительство линии на Курган — западной части Транссиба. В 1895 году завершена прокладка пути на линии Челябинск — Екатеринбург (через Кыштым, Верхний Уфалей, Полевской) Уральской железной дороги. В 1911—1916 годах построена Западно-Уральская железная дорога (Бердяуш — Лысьва).

Дорога получила значительное развитие в 1930-е годы. Тогда были построены линии Чурилово — Синарская, Карталы — Акмолинск. Уложены вторые пути и оборудована автоблокировкой линия Челябинск — Макушино. На дорогу поступают мощные паровозы серий ФД, СО, ИС. Реконструкция дороги, завершённая в 1940 году, позволила увеличить грузооборот в 2,4 раза.

В 1934—1959 годах существовала Оренбургская железная дорога. В 1959 году дорога была присоединена к Куйбышевской железной дороге. Несколько позже линии Кинель — Оренбург — Илецк, Оренбург — Орск — Айдырля были переданы из Куйбышевской железной дороги в состав Южно-Уральской железной дороги.

В годы Великой Отечественной войны работники дороги строили бронепоезда, поезда-бани, санитарные поезда.

 В 1945 году электрифицирован на постоянном токе участок Челябинск — Златоуст,
 в 1949 году — участок Златоуст — Кропачёво,
 в 1957 году:
 Курган — Макушино и
 Челябинск — Курган,
 в 1961 году — Макушино — Исилькуль. 
На участках Челябинск — Свердловск, Челябинск — Троицк — Карталы — Магнитогорск к началу 1970-х годов была введена тепловозная тяга. 
 В 1957 году сдана в эксплуатацию линия Миасс — Учалы — Межозёрный. 
 В 1980 году сдана в эксплуатацию линия Сакмарская — Мурапталово, 
 в [1981 году — линия Красногвардеец — Новоперелюбская.

В 1971 году награждена орденом Октябрьской Революции.

Длина дороги по состоянию на 1991 год 4934,9 км; в 2011—2013 годах ряд участков Челябинского, Оренбургского региона ЮУЖД был передан Казахстанским железным дорогам.

Структура 
Регионы и отделения дороги с 1 июля 2014 года:

 Челябинский регион.
 Златоустовский регион.
 Курганский регион.
 Оренбургский регион.
 Петропавловское отделение.

До 1 января 2011 года в состав дороги входило 4 отделения: Челябинское, Орское, Курганское и Петропавловское. 1 января 2011 года были созданы Челябинский, Орский, Курганский и Оренбургский регионы, прежнее наименование сохранило только Петропавловское отделение — филиал ОАО «РЖД» на территории Республики Казахстан. 1 июля 2014 года был упразднён Орский регион, а вместо него был создан Златоустовский регион. Ранее существовали Златоустовское, Карталинское, Оренбургское отделения. 

Основные узловые станции дороги: Челябинск-Главный, Курган, Петропавловск, Троицк, Карталы, Магнитогорск, Орск, Оренбург, Бердяуш.

Южно-Уральская железная дорога граничит:

 с юга с железными дорогами Казахстана (Челябинская область: перегон Карталы — Аксу; Оренбургская область: станция Канисай, перегон Орск-Новый город — Киргильда; Курганская область: перегон Утяк — Зауралье — Зерновая; Северо-Казахстанская область Республики Казахстан: перегон Петропавловск — Блок пост 7 км — Чаглинка)
 с юго-запада с Приволжской железной дорогой (Саратовская область: перегон Новый Камелик — Осинодольский — Новоперелюбская)
 с запада с Куйбышевской железной дорогой (Самарская область: перегон Колтубанка — Спиридоновка — Кинель; Республика Башкортостан: перегон Урал-Тау — Укшук — Белорецк; Оренбургская область: Сакмарский — Октябрьский — Мурапталово; Челябинская область: перегон Кропачёво — Аша — Иглино)
 с севера со Свердловской железной дорогой (Свердловская область: перегон Верхний Уфалей — Полдневая — Полевской; Челябинская область: перегоны Нязепетровская — Сказ — Михайловский завод, Нижняя — Разъезд № 1 — Каменск-Уральский; Курганская область: перегон Водолазово — Колчедан — Каменск-Уральский)
 с востока с Западно-Сибирской железной дорогой (Омская область: перегон Юнино — Исилкуль)

Кроме Челябинской, Оренбургской и Курганской области, транзитные (и тупиковые) участки железнодорожной сети ЮУЖД также находятся на территории Самарской области (перегон Тюльпан — Осинодольский), Республики Башкортостан (перегон Разъезд № 22 — Сибай, части участков перегонов Бердяуш — Кропачёво, Злоказово — Ункурда), а также за пределами Российской Федерации — в Казахстане (участок Горбуново — Петропавловск — Юнино, входящий в зарубежное Петропавловское отделение ЮУЖД).

Локомотивный парк 
В локомотивном парке дороги магистральные тепловозы 2ТЭ10В как учебные, а также использующиеся на вывозной работе и при перевозке ремонтных поездов, магистральные тепловозы 2ТЭ116У, 2ТЭ10М, 2ТЭ10У и 2ТЭ25КМ, маневровые тепловозы ЧМЭ3, ТЭМ14 и ТЭМ7А, пассажирские тепловозы 2ТЭ10УТ и ТЭП70, грузовые электровозы постоянного тока 2ЭС6, ВЛ10, ВЛ10У, ВЛ10К, ВЛ11 в/и, пассажирские электровозы постоянного тока ЧС2К, ЭП2К; грузовые электровозы переменного тока ВЛ60К, ВЛ60ПК, ВЛ80С, ВЛ80СК, ВЛ80Т, ВЛ80ТК, 4ЭС5К и пассажирский электровоз ЭП1, электропоезда ЭР2, ЭР9П, ЭР9Е, ЭД4М и ЭД9М, рельсовые автобусы РА1 и РА2.

Локомотивные депо Южно-Уральской железной дороги: Златоуст, Челябинск, Петропавловск, Орск, Оренбург, Бузулук, Курган, Карталы. Моторвагонные депо: Челябинск, Курган, Сакмарская (Южно-Уральская дирекция МВПС).

Руководство 
Начальники дороги:

 Князев И. А. (01.04.1934 - 05.10.1936 /репрессирован (1936), расстрелян (1937), реабилитирован (1963))
 Бодров А. В. (05.10.1936 - 22.05.1938 /репрессирован (1939), расстрелян (1941), реабилитирован (1957))
 Убий-Вовк Д. Д. (22.05.1938 - 25.07.1939 /репрессирован (1941), расстрелян (1941), приговор отменён (1957))
 Коркин Ф. Г. (25.07.1939 - 19.09.1940)
 Малькевич А. П. (19.09.1940 - 22.09.1942)
 Молчанов А. П. (23.09.1942 - 20.01.1943)
 Гундобин Н. А. (20.01.1943 - 27.09.1944)
 Малькевич А. П. (27.09.1944 - 24.06.1948)
 Ямович А. А. (12.08.1948 - 25.06.1951)
 Тышков Р. А. (25.06.1951 - 16.05.1953)
 Калабухов Д. М. (16.05.1953 - 09.11.1966)
 Виноградов Г. В. (09.11.1966 - 06.05.1969)
 Шулешко Ф. И. (20.05.1969 - 11.09.1972)
 Гинько В. Н. (21.09.1972 - 17.01.1978)
 Тарунин Г. В. (17.01.1978 - 07.02.1984)
 Воробьев И. П. (07.02.1984 - 23.10.1999)
 Целько А. В. (24.10.1999 - 23.05.2000)
 Дьяконов Ю. М. (24.05.2000 - 08.07.2002)
 Левченко А. С. (30.08.2002 - 04.07.2007)
 Молдавер В. И. (04.07.2007 - 09.11.2009)
 Попов В. А. (09.11.2009 - 23.05.2018)

С 23 мая 2018 года начальником Южно-Уральской железной дороги является Анатолий Михайлович Храмцов.

См. также 
Западно-Уральская железная дорога
 Северо-Восточная Уральская железная дорога
 Уральская горнозаводская железная дорога

Примечания

Литература 
 Лоскутов С. А. Южно-Уральская магистраль в первой четверти XX века / Научная статья // Вестник Челябинского государственного университета, 2004 — № 1, том 10. ISSN 1994-2796. (С. 136-144).

Ссылки 
 Сайт Южно-Уральской дороги
 История строительства здания Управления ЮУЖД
 Сайт Челябинского ИВЦ ЮУЖД 

Железные дороги СССР
 
Электрифицированные железные дороги переменного тока